Land kan henvise til flere artikler:
 Stat – et eller flere geografisk afgrænsede områder under fælles ledelse
 Nation – betegnelse for et land, dets folk og institutioner samt betegnelse for en gruppe mennesker med fælles identitetsfølelse,
 Landjord – det faste "land", fx i modsætning til hav, havbund eller luft
 Landbrugsjord – omtales ofte som "land", eksempelvis '20 tønder land'
 Landområde i betydningen "på landet", dvs. modsat by.

 Andet
 Land (Týr album) – album fra det færøske band Týr.

 Se også
 Folk
 Folkeslag
 Imperium
 Nationalisme
 Samfund
 Stamme
 Rige
 Verdens lande